«Láncara» puede referirse a:
 Láncara, municipio español situado en la provincia de Lugo.
 Láncara de Luna, despoblado de León.